Турнір проводився уперше.  

Анетт Контавейт виграла титул, здолавши в фіналі Сімону Халеп з рахунком 6–2, 6–3. Перемога в цьому турнірі дозволила Контавейт відібратися на  Чемпіонат WTA, випередивши у перегонах до Гвадалахари  Унс Джабір, а також уперше увійти до чільної десятки рейтингу WTA. Перемога над Халеп у фіналі була першим виграшем Контавейт над колишньою першою ракеткою світу.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Main Draw 
 Qualifying Draw 

Transylvania Open - Singles
2021 у румунському спорті